Budzisław (gromada) (powiat aleksandrowski / radziejowski)
 Budzisław Kościelny (gromada) (powiat koniński)
 Budzisław Stary (gromada) (powiat kolski)